Naturalisera kan avse:

 Naturalisera – förvärv av medborgarskap efter ansökan, se Naturalisation
 Naturalisera (ekologi) – en art som lever utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som har hamnat där på grund av människans medvetna eller omedvetna inblandning
Naturalisering (samhällsvetenskap) - processen igenom vilken kulturellt specifika världsåskådningar vilka är konstruerade sociohistoriskt kommer att upplevas, av de som lever inom dessa, som självklara och transhistoriska.

Referenser